Mike Crapo
William Crapo Durant